Warszawskie Targi Sztuki – coroczne cykliczne wydarzenie kulturalno-handlowe organizowane od 2003 roku w Warszawie.

Pierwsze Warszawskie Targi Sztuki zostały zorganizowane w dniach 28 listopada – 30 listopada 2003 roku w Domu Aukcyjnym „Rempex”. Udział w targach brało wówczas 25 wystawców z całej Polski i jeden z Niemiec.
W 2006 roku patronat nad IV Warszawskimi Targami Sztuki objął minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Ujazdowski.

Podczas Targów, wystawcy – domy aukcyjne, galerie, instytucje kulturalne, prywatni kolekcjonerzy – prezentują najbardziej wartościowe przedmioty ze swych zbiorów.

Gośćmi specjalnymi WTS 2006 były fotograf Wanda Michalak oraz Izabela Kay. Organizatorami WTS był miesięcznik Art & Business oraz Dom Aukcyjny Rempex.

Kultura w Warszawie
Imprezy targowe